

Toponymie 
 Sverdlovsk est le nom qu'a porté de 1924 à 1991 la ville de Iekaterinbourg en Russie.
 Sverdlovsk est le nom qu'a porté de 1938 à 2016 la ville de Dovjansk en Ukraine.
Toutes deux ont été nommées ainsi en mémoire de Iakov Sverdlov.

La première de ces deux villes a donné son nom à l'oblast dont elle est le chef-lieu. Quand la ville est redevenue Iekaterinbourg, l'oblast a conservé le nom d'oblast de Sverdlovsk.

Autres 
 Sverdlovsk (Свердловск) est le nom d'un posemètre russe fabriqué à la fin du .

 Sverdlovsk est le nom d'un gratte-ciel de Iekaterinbourg